Velika nagrada Gávee 1938 je bila peta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 29. maja 1938 na brazilskem uličnem dirkališču v Gávei, Rio de Janeiro.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Arthur Nascimento
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 20
| 2:44:06,5
| 1
|-
! 2
| 6
|  Chico Landi
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 20
| +43,9 s
| 3
|-
! 3
| 40
|  Luis Cańeto
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 19
| +1 krog
| 19
|-
! 4
| 10
|  Geraldo Alfonso de Avellar
| Privatnik
| Ford V8
| 19
| +1 krog
| 5
|-
! 5
| 4
|  Mario Valentim
| Privatnik
| Ford V8
| 18
| +2 kroga
| 2
|-
! 6
| 18
|  Angelo Gonçalves
| Privatnik
| Ford V8
| 17
| +3 krogi
| 8
|-
! 7
| 26
|  Ângelo Villafranca
| Privatnik
| Stutz
| 17
| +3 krogi
| 12
|-
! 8
| 22
|  Newton Teixeira
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C-1750
| 16
| +4 krogi
| 10
|-
! 9
| 30
|  Syrio Burlini
| Privatnik
| Fiat-Wanderer
| 15
| +5 krogov
| 14
|-
! 10
| 32
|  Maurício Carvalho
| Privatnik
| Fiat 806
| 14
| +6 krogov
| 15
|-
! ?
| 12
|  Querino Landi
| Privatnik
| Fiat GP
| 
| 
| 6
|-
! ?
| 38
|  Serafim Rodrigues
| Privatnik
| Ford V6
| 
| 
| 18
|-
! ?
| 28
|  Antônio Castello
| Privatnik
| Bugatti
| 
| 
| 13
|-
! ?
| 8
|  Rubem Abrunhosa
| Privatnik
| Bugatti-Studebaker
| 
| 
| 4
|-
! ?
| 20
|  Paulo Carvalho
| Privatnik
| Chrysler
| 
| 
| 9
|-
! Ods
| 34
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Hudson
| 1
| 
| 16
|-
! Ods
| 36
|  Norberto Jung
| Privatnik
| Ford
| 1
| Motor
| 17
|-
! Ods
| 16
|  Gino Bianco
| Privatnik
| Bugatti-Chrysler
| 0
| Trčenje
| 7
|-
! Ods
| 24
|  Antonio Botelho
| Privatnik
| OM-Chrysler
| 0
| Trčenje
| 11
|}

Viri
 

1939
Sezona Velikih nagrad 1938